2009 Голяма награда на Бразилия е 37-ото за Голямата награда на Бразилия и шестнадесети кръг от сезон 2009 във Формула 1, провежда се на 18 октомври 2009 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия